Пі́терська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Пітерська вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Пітерська вулиця — колишня назва вулиці Лондонської в місті Київ.

Вулиці